El inspector DOM es una de las herramientas de desarrollo web incluidas en la Suite Mozilla y Mozilla Firefox. Su principal propósito es inspeccionar el Document Object Model tree de los documentos basados en HTML y XML. 

Un nodo DOM puede seleccionarse desde la estructura, o cliqueando en el cromado del explorador. Además del nodo DOM, hay otras vistas 
disponibles, incluyendo, box model, XBL bindings, reglas de estilo CSS, estilos computados y JavaScript. Las hojas de estilo de los documentos y los objetos JavaScript se pueden seleccionar desde el árbol. El elemento activo se ilumina con un borde rojo parpadeante, el cual es útil para depurar el código CSS. Además de inspeccionar, también es posible editar, aunque no vía un editor de texto enriquecido. 

Software
Extensiones de Mozilla
Desarrollo web